Leven – miasto w Szkocji, w hrabstwie Fife
 Leven – wieś w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire

Rzeki:
 Leven – rzeka w Anglii, w hrabstwie Kumbria, dopływ zatoki Morecambe
 Leven – rzeka w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, dopływ rzeki Tees
 Leven – rzeka w Szkocji, w hrabstwie West Dunbartonshire, dopływ rzeki Clyde
 Leven – rzeka w Szkocji, w hrabstwach Fife i Perth and Kinross, dopływ zatoki Firth of Forth
 Leven – rzeka w Szkocji, w hrabstwie Highland, dopływ zatoki Loch Leven
 Leven – rzeka w Australii, na Tasmanii

Zobacz też 
 Loch Leven